Knapp är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Albert Knapp
 Georg Friedrich Knapp
 Hermann Jakob Knapp
 Joseph Nathanael Knapp
 Friedrich Ludwig Knapp
 Malte Knapp
 Mikaela Knapp
 Phoebe Palmer Knapp (tonsatte Saliga visshet, Jesus är min)
 Steve Knapp